Hagee ist der Familienname folgender Personen:

 John Hagee (* 1940), US-amerikanischer Prediger
 Michael W. Hagee (* 1944), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Hage